Бюро специальных технических мероприятий — подразделение МВД России, одним из направлений деятельности которого является борьба с преступлениями в сфере компьютерных технологий. Образовано 19 октября 1992 года.

Региональные подразделения БСТМ действуют во всех субъектах России. К сфере компетенции БСТМ относится борьба с незаконным распространением радиоэлектронных и специальных технических средств, мошенничеством в области электронных платежей, терроризмом, разжиганием национальной розни, детской порнографией в интернете. Как вспомогательная структура в системе МВД, является  востребованной оперативными и следственными органами, как при разработке готовящихся преступлений, так и в дальнейшем расследовании.

В состав БСТМ МВД России также входит Управление «К», расследующее преступления в сфере информационных технологий, единственное открытое подразделение.

Начальники бюро 
 генерал-лейтенант Игнатов Сергей Викторович — основатель данной структуры
 генерал-полковник полиции Борис Мирошников (занимал должность до 28 января 2011 года).
 генерал-майор полиции Алексей Мошков (назначен 29 июля 2011 года).
 генерал-лейтенант Литвинов Михаил Юрьевич (с 29.11.2017 по сей день).

Интересные факты 
28.01.2011 бывший начальник БСТМ генерал-полковник милиции Борис Мирошников указом Президента РФ освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста для нахождения на госслужбе.

Нынешним начальником назначен заместитель Бориса Мирошникова.

Руководство БСТМ указывает на необходимость принятия мер, ограничивающих доступ к сайтам с террористической или экстремистской информацией. Для изменения ситуации в этой сфере БСТМ вносит законодательные инициативы в комитет по безопасности Госдумы России.

Начальник одного из управлений БСТМ, Виктор Григоров заработал в 2011 году более 28,3 миллиона рублей, что более чем в девять раз превышает заработок министра внутренних дел Рашида Нургалиева. А замначальника БСТМ Толочков С. В. получил в 2011 году чуть более 22 миллионов рублей.

Одного из сотрудников (майора Юрова А. Н.) данного подразделения в 2012 года осудили за разглашение государственной тайны и вымогательстве взяток у бизнесменов.

Источники

Ссылки 

 Невидимый, но зоркий глаз милиции // Щит и меч, 20 октября 2006 (интервью начальника бюро Бориса Мирошникова)
  Чичваркин о БСТМ

Министерство внутренних дел Российской Федерации